Abtastung steht für:
 Abtastung (Signalverarbeitung), die regelmäßige Registrierung von Messwerten
 Filmabtaster, Gerät zur Umwandlung von Filmmaterial in Fernsehsignale
 Haptische Wahrnehmung, das Erfühlen eines Objektes
 Rosettenabtastung, ein spezielles Zielsuchverfahren für Raketen

Siehe auch:
 Scanner